Wulfstan di Hedeby, viaggiatore, mercante e cronista vissuto nel IX secolo
 Wulfstan I (m. 956), arcivescovo di York tra il 931 ed il 952
 Wulfstan II (m. 1023), arcivescovo di York tra il 1002 ed il 1023
 Wulfstan di Worcester (1008-1095), vescovo di Worcester tra il 1062 ed il 1095
 Wulfstan il Cantore o Wulfstan di Winchester (c. 960-inizio XI secolo), monaco, scrittore e musicista anglosassone